Каменный Амбар:

 Каменный Амбар — урочище в Карталинском районе Челябинской области
 Каменный Амбар — многослойное укреплённое поселение бронзового века в Карталинском районе Челябинской области